Олійниця (олійня) — підприємство, де виготовляють олію.
 Олійниця — посуд для олії.
 Олійниця — жіночий рід до олійник — жінка, яка виготовляє або продає олію.
 Олійниця (Meloe) — рід жуків родини наривників (Meloidae).

Див. також 
 Маслоробка

Посилання